Село
 Платонове

Інше
 Платонове — пункт пропуску на кордоні з Молдовою